Richard-Wagner-Straße 5 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Richard-Wagner-Straße 5 in Bayreuth, siehe Liste der Baudenkmäler in Bayreuth
 Richard-Wagner-Straße 5 in Herne, siehe Liste der Baudenkmäler im Stadtbezirk Eickel
 Richard-Wagner-Straße 5 (München)